Суад Карири (рођен 8. јула 1980. у Ријаду, Саудијска Арабија) је професионални фудбалер и репрезентативац Саудијске Арабије који наступа у фудбалском клубу Ал Итихад из Саудијске Арабије.
Маркос Пакета селектор репрезентације Саудијске Арабије уврстио је Суада Каририја у тим за Светско првенство у фудбалу 2006. у Немачкој. Суад Карири игра на позицији везног играча.

Спољашње везе 

Рођени 1980.
Фудбалери Саудијске Арабије
Фудбалери Ал Кадисије
Фудбалери Ал Итихада
Фудбалери Ал Хилала
Фудбалери Ал Шабаба
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери на Светском првенству 2006.